Hüttlingen, commune allemande du Bade-Wurtemberg
 Hüttlingen, commune suisse du canton de Thurgovie